A Dubai Football Challenge 2011 foi a quarta edição da Dubai Football Challenge, competição de futebol oficiosa realizada nos Emirados Árabes Unidos. O torneio foi disputado em partida única, no Al-Rashid Stadium, dia 2 de Janeiro.

Equipes participantes
 Milan
 Al-Ahli

Jogos

Campeão

2011